Isao Iwabuchi – calciatore giapponese
 Kaori Iwabuchi – saltatrice con gli sci giapponese
 Mana Iwabuchi – calciatrice giapponese
 Reira Iwabuchi – snowboarder giapponese
 Satoshi Iwabuchi – allenatore di tennis ed ex tennista giapponese